Augusta de Baden-Baden (en alemán: Auguste von Baden-Baden; Aschaffenburg, 10 de noviembre de 1704 - París, 8 de agosto de 1726) fue una princesa de Baden-Baden y luego duquesa de Orleans a través de su matrimonio con el duque Luis I de Orleans. Conocida en Francia como Auguste de Baden, murió al dar a luz. Es antepasada del rey Luis Felipe I de Francia y de varios miembros de las familias reales de Europa, como la española, la italiana y la belga, así como de Enrique, el actual gran duque de Luxemburgo.

Primeros años
Augusta nació el 10 de noviembre de 1704, siendo la novena y última hija del comandante imperial Luis Guillermo de Baden-Baden y de su esposa, Francisca Sibila de Sajonia-Lauenburgo. 

Después de la muerte de su padre en 1707, su madre se convirtió en regente en nombre de su hermano, Luis Jorge. Su madre fue una gran mecenas de las artes, y en sus años de regencia (1707-1727) ordenó la construcción de cuatro palacios y dos iglesias. Augusta vio la construcción del Palacio Favorite en Rastatt.

Su tía, Ana María Francisca de Sajonia-Lauenburgo, era la gran duquesa de Toscana como esposa de Juan Gastón de Médici, primo lejano de su marido. El príncipe de Carignano, nacido en Italia, también era primo lejano y residía en Francia. Augusta era la menor de nueve hermanos y fue la única que sobrevivió a los siete años. Tenía un hermano mayor, Luis Jorge, el futuro margrave de Baden-Baden, y uno más joven, Augusto Jorge, que fue margrave de Baden-Baden desde 1761 hasta 1771, sucediendo a su hermano.

Matrimonio e hijos 

Su madre intentó buscar un candidato adecuado para su única hija. Le propuso dos candidatos: el príncipe alemán Alejandro de Thurn y Taxis, heredero de una gran fortuna, y el príncipe francés Luis de Orleans. Augusta prefería al príncipe alemán, pero siguiendo los deseos de su madre, eligió a Luis de Orleans para así fortalecer los vínculos con Francia. Se casaron el 13 de julio de 1724, trayendo a la Casa de Orleans una pequeña dote de 80.000 libras. Su matrimonio con el príncipe de sangre le permitió gozar del título de Madame la Princesa, y se convirtió en una de las damas más importantes en la corte del joven rey Luis XV mientras este permaneció soltero, sin reina. En el momento de su matrimonio, el joven rey Luis estaba "comprometido" con su prima hermana, la infanta Mariana Victoria de Borbón. La pareja nunca se casó realmente y en 1725 fue enviada de regreso a España, convirtiendo a Augusta y a su suegra, la duquesa viuda de Orleans, en las mujeres de mayor rango en la corte. Era muy popular entre la corte y considerada muy encantadora. En 1725, Luis XV se casó con María Leszczynska, lo que hizo que Augusta estuviera un paso por detrás de la nueva reina en términos de rango y etiqueta. Ella y su esposo vivían en el Palacio de Saint-Cloud, una de las residencias de los Orleans, y tenían un apartamento en el Palacio de Versalles, donde nació su primer hijo, Luis Felipe, en 1725.

Muy embarazada de su segundo hijo, en agosto de 1726 su suegra, la duquesa viuda de Orleans, la obligó a volver a París con el fin de que el niño naciera en el Palacio Real. Dejó Versalles el 4 de agosto, y tuvo que parar en Sèvres debido a la extremidad de sus dolores. A pesar de la parada, la parturienta regresó a París. Allí finalmente dio a luz una niña, nombrada con los nombres de Luisa María.

Descendencia 
 Luis Felipe (12 de mayo de 1725-18 de noviembre de 1785), duque de Chartres y después duque de Orleans, llamado «el Grande».
 Luisa María (5 de agosto de 1726-14 de mayo de 1728), «Mademoiselle», murió en la infancia.

Muerte 
Augusta murió el 8 de agosto de 1726, a la edad de veintiún años, tres días después de dar a luz a su segundo hijo. A pesar de la brevedad del matrimonio, muchos contemporáneos dijeron que la pareja era feliz, que ambos se enamoraron a primera vista y que habían estado muy unidos. Después de su muerte, su marido entró en un largo período de duelo. De Augusta se decía que tenía todas las grandes cualidades del corazón, que murió con el pesar universal de Francia.

Referencias

Notas 

Fallecidas por parto
Nobles de Francia del siglo XVIII
Duquesas consortes de Orleans (casa de Orleans)
Baden Baden, Augusta
Baden Baden, Augusta
Casa de Zähringen
Nacidos en Aschaffenburg
Nobles alemanas del siglo XVIII
Nobles francesas del siglo XVIII
Fallecidos en París
Duquesas consortes del siglo XVIII